Osoby o tym nazwisku:
 César Navas – hiszpański piłkarz
 José Mario Ruiz Navas – rzymskokatolicki duchowny
 Jesús Navas – hiszpański piłkarz
 Keylor Navas – kostarykański piłkarz
 Lauriano Navas – hiszpański kapo i zbrodniarz wojenny

Inne o tej nazwie:
 Navas – stacja metra w Barcelonie